KZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zachar Bay (Alaska) (Stati Uniti)